Dys ist der Familienname folgender Personen:

 Christof Dys (Christof Diess; Christof Thies; vor 1573–nach 1599), deutscher Münzmeister
 Krzysztof Dys (* 1982), polnischer Jazzmusiker

DYS steht für:
 Dyess Air Force Base (IATA-Code), US-Luftwaffenstützpunkt in Texas
 DYS (Band), US-amerikanische Hardcore-Punk-Band aus Boston

Dys steht für:
 Dys (Niemce), Ort in der Gemeinde Niemce, Powiat Lubelski der Woiwodschaft Lublin, Polen

Dys- oder dys- steht für:
 eine Vorsilbe, die in medizinischen Zusammenhängen die Störung eines Zustandes oder einer Tätigkeit ausdrückt, siehe Liste griechischer Präfixe #dys

Siehe auch:

DYS